Shalu (Taiwan), district in de Taiwanese stad Táijhong
Shalu (klooster), klooster in Tibet
Shalu (tienduizendschap), oude bestuurseenheid (tienduizendschap) in Tibet
Shalu Lochen Legpa Gyaltsen (1375-1450), Tibetaans geestelijke, Tatsag Rinpoche en ganden tripa (1438-1450)